Ирландские фамилии и имена отражают разнообразие традиций и языков, которые были интегрированы в современную ирландскую культуру. Ирландские личные имена обычно берут своё начало в древних кельтских именах, кельтской христианской традиции и англицированных формах гэльских имён.

Имена 
Большинство ирландских имён имеют кельтское происхождение. Многие имена имеют суффиксы, благодаря которым можно составлять имена (аналогичная ситуация есть и в славянских языках): -герн (властитель, аналог славянского «влад-» — Эхтигерн, Филитиарн), -ри (король — Эхри), ку- (волк, пёс — Кухулин), финн- (белый, священный — Финн, Финнавар, Финнур, Фингал, Эйфин), -лет (госпожа, повелительница — Гормлет инген Мурхада), дер- (дочь — Дервла). После принятия христианства в Ирландию проникли еврейские, греческие и латинские имена. На данный момент в силу того, что для большинства ирландцев родным языком является английский, чаще используются английские, а не исконно ирландские аналоги. Также встречаются имена германского (как скандинавского, в силу пребывания на территории Ирландии викингов, так и английского) происхождения.

Ирландские имена кельтского происхождения

Ирландские имена еврейско-греко-романского происхождения

Ирландские имена германского происхождения

Самые распространённые имена в Ирландии

Самые популярные имена для новорождённых в Ирландии (1965 год)

Самые популярные имена для новорождённых в Ирландии (2015 год)

Фамилия 
В фамилиях используются префиксы Мак и О', соответственно означающих «сын» и «потомок, внук».

 Уайт ();
 Суини ();
 Хэйс ();
 Кавана ();
 Пауэр ();
 Макграт ();
 Моран ();
 Брэди ();
 Стюарт ();
 Кэйси ();
 Фоули ();
 Фицпатрик ();
 О’Лири ();
 Макдоннелл ();
 Макмахон ();
 Доннелли ();
 Риган ();
 Донован ();
 Бёрнс ();
 Фланаган ();
 Маллан ();
 Барри ();
 Кейн ();
 Робинсон ();
 Каннингем ();
 Гриффин ();
 Кенни ();
 Шихан ();
 Уорд ();
 Уилан ();
 Лайонс ();
 Рейд ();
 Грэхам ();
 Хиггинс ();
 Каллен ();
 Кин ();
 Кинг (фамилия) ();
 Махер ();
 Маккенна ();
 Белл ();
 Скотт ();
 Хоган ();
 О’Кифф ();
 Маги ();
 Макнамара ();
 Макдоналд ();
 Макдермотт ();
 Молоуни ();
 О’Рурк ();
 Бакли (фамилия) ();
 О’Двайер ();
 Фаррелл (англ. Farrell).

История вопроса и источники 
 Огамические надписи.
 Рукописи.
 Переписи населения.
 Информанты.

Примечания 

Имена по культуре
Культура Ирландии